Дозо́рне (до 1945 року — Ак-Коджа; ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.